Cosne-d'Allier, anciennement Cosne-sur-l’Œil, commune dans le département de l'Allier ;
 Cosne-Cours-sur-Loire ou Cosne-sur-Loire (nom courant), commune dans le département de la Nièvre ;
 Alligny-Cosne, commune dans le département de la Nièvre.